Алекса́ндру Бо́рбей (; ) — румынский футболист, полузащитник.

Карьера 
О карьере Борбея известно мало: почти всю карьеру он провёл в бухарестском клубе «Бельведере». В сборной не сыграл ни одной встречи, но был заявлен на ЧМ-1930.

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Петролул»
Игроки сборной Румынии по футболу